Второй турнир второй лиги первенства России по футболу состоялся в 1993 году в период с 3 апреля по 8 ноября.

Вследствие реорганизации системы лиг в 1994 году (появлялась третья лига, образовывалась единая, вместо разделённой на зоны, первая лига, число зон во второй лиге уменьшалось) никто из команд не переходил в первую лигу.

Команды 
В сезоне 1993 года во второй лиге были заявлены 124 команды. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Эталон» (Баксан) на «Автозапчасть»
 «Спартак» (Орёл) на «Орёл»
 «Авангард» (Коломна) на «Виктор-Авангард»
 «Торпедо» (Мытищи) на «Торпедо-МКБ»
 «Апекс» (Гатчина) на «Гатчина»
 «Звольма-Спартак» (Кострома) на «Спартак»

 «Карелия» (Петрозаводск) на «Эрзи»
 «Автоприбор» (Октябрьский) на «Девон»
 КАЦ-СКИФ (Набережные Челны) на «КамАЗавтоцентр»
 «Торпедо-УдГу» (Ижевск) на «Торпедо»
 «Алекс» (Ангарск) на «Ангара»
 «Динамо» (Киров) на «Вятка»

По ходу сезона «Гилян» сменил название на «Байсанчр», «Космос-Кировец» — на «Космос».

Таблицы

1 зона 
 Итоговые таблицы
 Первая стадия

 1—7 места

 8—14 места

Лучшие бомбардиры:

2 зона 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Ростельмаш-д» (Ростов-на-Дону) 0:0 «Источник» (Ростов-на-Дону) был аннулирован. Команде «Ростельмаш-д» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Ростельмаш-д» (Ростов-на-Дону) 4:1 «Металлург» (Красный Сулин) был аннулирован. Команде «Ростельмаш-д» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
  Общие результаты аннулированных матчей Торпедо (Адлер) 8:+1=2-5, 8-17

Лучшие бомбардиры:

3 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

4 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

5 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

6 зона 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Содовик» (Стерлитамак) 1:0 «КДС Самрау» (Уфа) был аннулирован. Команде «КДС Самрау» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

7 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1993

1993
Футбол в России в 1993 году